Čiževskij může být:
 Dmytro Čyževskyj (1894–1977), ukrajinský filosof
 Alexandr Leonidovič Čiževskij (1897–1964), ruský vědec
Ilja Čiževskij (*1978), ruský bankéř